El Puig de les Barbes del Boc és una muntanya de 729 metres que es troba entre els municipis de Colera i d'Espolla, a la comarca de l'Alt Empordà i Banyuls de la Marenda, a la comarca del Rosselló.

Està situat a l'extrem nord-est del terme d'Espolla, al nord-oest del de Colera i a la zona occidental de l'extrem meridional del de Banyuls de la Marenda. És al sud-est del Coll del Teixó i a ponent del Coll dels Empedrats i del Puig de Taravaus.

Aquest puig és un dels destins habituals de les excursions de la zona oriental de la Serra de l'Albera.

Bibliografia

Referències 

Muntanyes de Banyuls de la Marenda
Muntanyes de Colera
Muntanyes d'Espolla